Баиловская тюрьма — бывшая губернская тюрьма (с 1880-х годов), в последующем — Следственный изолятор № 1, расположенный в посёлке Баилово города Баку. 

Известна тем, что во времена Российской империи в ней содержались знаменитые революционеры, а также как место содержания и казни смертников (с 1920-х гг.).

История 
На основании предложения, выдвинутого императором России 1 сентября 1885 года, шесть солдатских казарм, построенных в 1820 году при Каспийском военном судоходстве, с соответствующим оборудованием были сданы Гражданскому Управлению в целях преобразования в тюрьмы.

29 ноября 1886 года был заключен договор, по которому подрядчик обязался «строить тюрьму на Баилове для 400 человек, содержащихся под арестом».

30 декабря 1887 года Бакинскому губернатору было доложено о завершении работ и о возможности использования тюрьмы с января 1888 года.

1 октября 1897 года была произведена закладка расширения одного из тюремных зданий для устройства церкви при тюрьме. К марту 1898 года работы по постройке церкви были окончены. 8 марта 1898 года новая церковь была освящена во имя Святителя Николая Миро-Ликийского Чудотворца.

Сначала были построены 1, 2 и 4 корпусы, административное здание, комнаты для встреч и приема продуктов. В 1910 году были построены и сданы для использования 6-й, в 1923 и 1929 годах 3 и 5 корпусы.

При этом корпус № 1 был следственным для мужчин, № 2 — больничным, № 3 — для уже осужденных, № 4 — женским, № 5 — для смертников, № 6 — детским.

В царское время в Баиловской тюрьме дважды содержался Иосиф Джугашвили (Сталин). Первый раз он попал туда 25 марта 1908 года (при задержании он назвался Кайосом Нижарадзе, жителем селения Маглаки Кутаисской губернии) и находился в тюрьме до 9 ноября, после чего его выслали под гласный надзор полиции в Вологодскую губернию. Бежав из ссылки, он вновь был арестован 23 марта 1910 года и шесть месяцев провёл в Баиловской тюрьме, пока 23 сентября не был выслан по этапу в Сольвычегодск. Впоследствии его камера № 39 была музеем вплоть до развенчания культа личности. Сталин был первым, кому удалось успешно бежать из этой тюрьмы.

17 августа 1918 года, во время правления Диктатуры Центрокаспия, аресту подверглись 35 человек, занимавших ответственные должности в период работы Бакинского Совета Народных Комиссаров (Бакинского Совнаркома). Сначала в Баиловскую тюрьму под усиленным конвоем отправили С. Г. Шаумяна, его сына Сурена и Г. Н. Корганова, а затем сюда из Шемахинской тюрьмы перевели ещё 34 человек. Среди заключённых тюрьмы оказались Я. Д. Зевин, С. Г. Осепян и другие лица. 

Вечером 14 сентября, за несколько часов до перехода Баку в руки турецко-азербайджанских войск, А. И. Микоян предпринял очередную попытку добиться освобождения арестантов. Одновременно к тюрьме отправилась вооружённая револьверами и ручными гранатами группа из 6-7 человек, в том числе взятый из тюрьмы на поруки Сурен Шаумян. Они намеревались силой освободить арестованных в случае неудачи Микояна. Последний получил от одного из «диктаторов», эсера Велунца, и заместителя председателя следственной комиссии Далина распоряжения о выдаче арестантов под его ответственность. Среди них 26 человек в дальнейшем будут казнены в туркменской пустыне. В телеграмме из Астрахани от 18 сентября Ленину и Я. М. Свердлову сообщалось, что в последние дни боёв за город тюрьма охранялась дашнакцаканскими солдатами. 

В годы Советской власти учреждение действовало как следственный изолятор № 1 с вместимостью 1500 человек. До октября 1999 года изолятор был подчинен Министерству внутренних дел, в дальнейшем передан в подчинение Министерства юстиции. В первой половине 1990-х годов количество заключенных существенно превышало лимит, доходя до 2000 и больше.

С приходом к власти в Азербайджане в 1992 году сторонников «Народного фронта Азербайджана», был арестован последний председатель Азербайджанского КГБ В. Гусейнов, которого 7 ноября, в день Октябрьской революции, препроводили в Баиловскую тюрьму.

Второй успешный побег был осуществлен 10 смертниками путём подкопа в ночь на 1 октября 1994 года.

С 1929 по 1998 год здесь размещались смертники. Последние расстрелы были произведены в феврале 1993 года, после чего на исполнение смертных приговоров был наложен неофициальный мораторий. Из-за неисполнения приговоров к моменту отмены смертной казни в феврале 1998 года в 16 камерах с лимитом 36 мест содержались 128 смертников.

В июле 2009 года тюрьма была разрушена в связи с созданием Площади государственного флага.

Известные заключённые 
 Бабаян, Самвел Андраникович — полевой командир во время Карабахского конфликта, первый министр обороны самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.
Вышинский Андрей Януарьевич  — советский государственный деятель, юрист, дипломат. Прокурор СССР (1935—1939), министр иностранных дел СССР (1949—1953), постоянный представитель СССР при ООН (1953—1954). 
 Богдан Кнунянц (умер в тюрьме в 1911 году) — деятель революционного движения в России.
 Сталин, Иосиф Виссарионович — деятель революционного движения в России, де-факто руководитель СССР (1924—1953), Генералиссимус Советского Союза (1945).
Талышинский, Мир Фуад-Хан Гасан оглы — азербайджанский и советский военный деятель, полковник. Проходил по делу "Азербайджанского национального центра".

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Баиловской тюрьмы.
 «Баиловская тюрьма» передана исполнительной власти Баку
Тюрьмы Азербайджана
Снесённые здания и сооружения Баку
Здания и сооружения, построенные в 1888 году
1880-е годы в Азербайджане
Появились в 2009 году в Азербайджане